Коноплёв (Коноплёва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Коноплёв, Александр Борисович (1943—2021) — советский и российский художник-график и иллюстратор, член-корреспондент Российской академии художеств (2009).
 Коноплёв, Андрей Анатольевич (1977—2015) — украинский военнослужащий, Герой Украины (посмертно).
 
 Коноплёв, Виктор Вячеславович (род. 1938) — советский пловец.
 Коноплёв, Владимир Николаевич (род. 1954) — белорусский политик.
 Коноплёв, Григорий Георгиевич (1925—2017) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Коноплев, Кир Александрович (1930—2022) — советский и российский физик, альпинист.
 Коноплёв, Константин Анатольевич (род. 1980) — российский футболист.
 Коноплёв, Николай Алексеевич (1865 — не ранее 1934) — священник, писатель-агиофграф.
 Коноплёв, Роман Евгеньевич (род. 1973) — российский политический аналитик, публицист и общественный деятель.
 Коноплёв, Сергей Александрович (1949—2020) — российский актёр театра и кино.
 

 Алексий (в миру Виктор Александрович Коноплёв; 1910—1988) — митрополит Калининский и Кашинский.



Другое 
 Коноплёв — небольшой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Академия футбола имени Коноплёва